Тлох — село в Ботлихском районе Дагестана. 

Образует сельское поселение село Тлох как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 20 км к востоку от села Ботлих, на правом берегу реки Андийское Койсу.

Население

История 
Постановлением ВС ДАССР от 15.12.1975 г. к селу присоединен посёлок консервного завода.

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района
Муниципальные образования Ботлихского района
Сельские поселения Дагестана